Карчев — фамилия и топоним славянского происхождения.

Топоним 
 Карчев — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Отвоцкий повят.
 Карчев (гмина) — гмина в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Отвоцкий повят.

Фамилия 
 Карчев, Никола (род. 1981) — македонский футболист.